Существует несколько фильмов с данным названием:

 «Элфи» (, 1966) — британский фильм Льюиса Гилберта с Майклом Кейном в главной роли.
 «Дорогой Элфи» (, 1975) — британский фильм — сюжетное продолжение «Элфи». Режиссёр Кен Хьюз, в главной роли — Алан Прайс.
 «Алфи» (, 2004, в российском прокате — «Красавчик Алфи или Чего хотят мужчины») — англо-американский кинофильм режиссёра Чарльза Шайера с Джудом Лоу в главной роли, ремейк фильма 1966 года.